Городничев — русская фамилия. Известные носители:

 Городничев, Николай Павлович (1915—1943) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Городничев, Руслан Михайлович (род. 1941) — советский и российский учёный и преподаватель.
 Городничёв, Сергей Михайлович (род. 1970) — советский и украинский боксёр.

См. также